Björn Berglund kan avse:

 Björn Berglund (1904–1968), skådespelare, vissångare
 Björn Berglund (författare) (1938–2021), författare
 Björn Berglund (konstnär) (1920–2008), tecknare och grafiker
 Björn E. Berglund (född 1935), geolog